Бирбине () — литовский народный деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной или двойной тростью.

Пастухами изготавливался из дерева, коры, рога, соломины, гусиных перьев.
В XIX в., под влиянием классических инструментов, таких, как кларнет, бирбине был усложнен и используется при исполнении профессиональной музыки. Современный бирбине изготавливается из дерева, на нижний конец надевается роговой раструб. Длина ствола инструмента — около 200 мм. На его корпусе проделано 4 и более игровых отверстий. В верхний конец ствола инструмента вставляется мундштук с одинарной или двунарной тростью. Звучание инструмента резкое, звукоряд диатоничный с квартовым скачком внизу. Бирбине подразделяются на три категории: сопрано, тенор и бас.

См. также 
 Жалейка — русский духовой язычковый музыкальный инструмент
 Рожок — русский народный духовой инструмент
 Пипгорн — духовой инструмент из Уэлса

Ссылки 
 Произведения, исполненные на бирбине. Исполняет декан Факультета искусств Клайпедского университета (Литва), профессор Витаутас Тетенскас 

Духовые музыкальные инструменты
Литовские народные музыкальные инструменты